Sieben auf einen Streich ist der Titel folgender Filme:

 Sieben auf einen Streich (1978), österreichischer Fernsehfilm von Samy Molcho 
 Sieben auf einen Streich (1989), Film von Dušan Trančík
 Sieben auf einen Streich (1992), deutscher Fernsehfilm von Erwin Keusch 

Siehe auch:
 Das tapfere Schneiderlein (Begriffsklärung)